Simon Lazard peut faire référence à :

Simon Lazard (1828-1898)
Simon Lazard (1901-2004)